Візування — наведення оптичного або кутомірного приладу на точку.
 Візування — проставлення візи на документі.
 Візування — підписання документа посадовою особою для засвідчення погодження з його змістом або для зобов'язання всіх, кому він адресований, виконувати викладене в ньому.

Див. також 
 Лінія візування